Grass Roots – album Andrew Hilla z 1968
 Grass Roots – album zespołu Atban Klann z 1994
 Grass Roots – australijski serial telewizyjny